— японский композитор и дирижёр.

Об артисте 
Родился в районе Минамиазуми, Нагано, Япония, в 1978 году.

Представитель музыкального офиса Aria Entertainment и музыкальной группы Elements Garden. Является автором музыки для многих мультфильмов в стиле аниме, а так же игр связанных с аниме Помимо сочинения и аранжировки музыки Нориясу является автором многих текстов, которые легли в основу песен.

Известен созданием музыки к аниме-сериалам Uta no Prince-sama и Symphogear.

Саундтреки к аниме 
 2004 — Girls Bravo
 2005 — Magical Girl Lyrical Nanoha A’s (открывающая тема ETERNAL BLAZE)
 2005 — Kidou Shinsengumi Moeyo Ken TV
 2006 — Renkin San-kyuu Magical? Pokaan
 2006 — Mamoru-kun was Blessed by a Goddess!
 2007 — Venus Versus Virus (открывающая тема Bravin' Bad Brew)
 2008 — H2O: Footprints in the Sand (открывающая тема Katayoku no Icarus)
 2008 — Rosario + Vampire (закрывающая тема Dancing in the velvet moon)
 2008 — Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore De: They Are My Noble Masters
 2008 — Ga-Rei: Zero
 2008 — Special A (вторые открывающая и закрывающая темы)
 2008 — Rosario + Vampire Capu2 (открывающая тема DISCOTHEQUE)
 2009 — White Album (открывающая тема Shin Ai)

Примечания 

Композиторы Японии